Юламановский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование

 Юламановский сельсовет Альменевского района Курганская область

 Юламановский сельсовет Аургазинского района Башкортостана, упразднён в 2008 году